El nombre Biarritz puede referirse a:
Geografía
 Biarritz, ciudad y comuna francesa en el departamento de pirineos atlánticos.
 Cantón de Biarritz Este, división administrativa del departamento francés de pirineos atlánticos.
 Cantón de Biarritz Oeste, división administrativa del departamento francés de pirineos atlánticos.
 Biarritz, balneario uruguayo en la Costa de Oro.
 Villa Biarritz, sección del barrio Punta Carretas en Montevideo, Uruguay.
Deportes
 Atlantes de Biarritz, club de fútbol americano de Biarritz.
 Biarritz Olympique Pays Basque, club de rugby de Biarritz. 
 Club Biguá de Villa Biarritz, club uruguayo de baloncesto de Montevideo.
Transporte
 Aeropuerto de Biarritz-Anglet-Bayona, aeropuerto francés en el departamento de pirineos atlánticos.